Het judotoernooi in de klasse tot 48 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 6 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Sarah Menezes uit Brazilië, die in de herkansingen strandde. Voor België kwam Charline Van Snick op de mat in deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 48